Christopher Gibson (né le  à Karkkila en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé en Finlande, il part au Canada en 2008. Il est choisi au premier tour en seizième position lors de la sélection européenne 2009 de la Ligue canadienne de hockey par les Saguenéens de Chicoutimi. En 2009, il se joint aux Saguenéens et évolue pendant quatre saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
Il est choisi par les Kings de Los Angeles, au , au deuxième tour lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011, et par l’AK Bars Kazan, au , au troisième tour lors du repêchage 2011 de la KHL. En 2013, il passe professionnel avec les Marlies de Toronto dans la Ligue américaine de hockey. 
Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Islanders de New York face aux Penguins de Pittsburgh.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008 || Espoo Blues U16 || SM-Sarja U16 || 4 ||  ||  ||  ||  ||  || 4,45 || 88,8 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Notre Dame ||  || 18 || 16 || 1 || 0 ||  || 46 || 2,63 || 0 || 1 ||  || 6 || 6 || 0 || 360 || 11 || 1,83 ||  || 1 || 
|-
| 2009-2010 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ || 29 || 8 || 19 || 0 ||  || 93 || 3,5 || 88,4 || 2 || 4 || 4 || 2 || 1 || 230 || 13 || 3,39 ||  || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ || 37 || 14 || 15 || 8 ||  || 90 || 2,42 || 92 || 4 || 2 || 4 || 0 || 4 || 219 || 19 || 5,2 || 86,5 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ || 48 || 27 || 17 || 4 ||  || 139 || 2,97 || 89,3 || 3 || 6 || 18 || 9 || 9 || 1116 || 58 || 3,12 || 90,3 || 1 || 0
|-
| 2012-2013 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ || 41 || 17 || 18 || 4 ||  || 117 || 3,08 || 90,2 || 4 || 4 || 6 || 2 || 4 || 356 || 23 || 3,87 || 89,8 || 0 || 2
|-
| 2013-2014 || Marlies de Toronto || LAH || 12 || 5 || 6 || 0 || 640 || 26 || 2,44 || 91,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Solar Bears d'Orlando || ECHL || 20 || 8 || 9 || 2 ||  || 62 || 3,16 || 89,2 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 123 || 4 || 1,94 || 95,1 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Marlies de Toronto || LAH || 45 || 24 || 17 || 3 ||  || 105 || 2,42 || 92,1 || 2 || 2 || 4 || 2 || 2 || 231 || 15 || 3,9 || 86,6 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Islanders de New York || LNH || 4 || 1 || 1 || 1 || 194 || 11 || 3,4 || 88,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 42 || 19 || 11 || 6 ||  || 106 || 2,7 || 90,9 || 2 || 2 || 1 || 0 || 1 || 59 || 6 || 6,15 || 86 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 7 || 6 || 0 || 0 || 380 || 16 || 2,52 || 91,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Islanders de New York || LNH || 8 || 2 || 3 || 2 || 427 || 26 || 3,65 || 90,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 37 || 19 || 14 || 1 || 427 || 86 || 2,42 || 90,6 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Islanders de New York || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 40 || 1 || 1,5 || 94,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 40 || 22 || 16 || 2 ||  || 104 || 2,84 || 90,2 || 1 || 0 || 4 || 2 || 2 || 283 || 9 || 1,91 || 92,7 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 25 || 10 || 8 || 5 ||  || 64 || 2,78 || 91,4 || 2 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 2 || 1 || 1 || 0 || 113 || 5 || 2,66 || 87,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Crunch de Syracuse || LAH || 2 || 2 || 0 || 0 || 120 || 5 || 2,51 || 92,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Checkers de Charlotte || LAH ||  ||

En équipe nationale 

| 2012 ||  jr || Championnat du monde junior || 2 || 1 || 1 || 0 || 120 || 9 || 4,5 || 86,6 || 0 || ||  place

Références 

Naissance en décembre 1992
Naissance à Karkkila
Joueur finlandais de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Choix de repêchage des Ak Bars Kazan
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Islanders de New York
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)